

Населені пункти та їхні частини
 Лесьно — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Лесьно — село в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Лесьно — осада в гміні Цехоцин Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лесьно — лісова осада в гміні Битів Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки